Sharan steht für

 VW Sharan, ein Pkw-Modell des deutschen Automobilherstellers Volkswagen
 Hauptstadt der afghanischen Provinz Paktika

Sharan ist der Familienname folgender Personen:

 Divij Sharan (* 1986), indischer Tennisspieler